Glazba:
Franz Ferdinand (sastav) - škotski rock sastav
Franz Ferdinand (album) - studijski album

Osobe:
Franjo Ferdinand - austrijski nadvojvoda

ca:Franz Ferdinand